Az alábbi listán a Spotifyon platformon 100 legtöbbet streamelt dal szerepel. 2021 szeptemberében az összes dal a listán átlépte az 1.1 milliárd streamet és nyolc érte el a 2 milliárdot. A legtöbbször lejátszott dal Ed Sheeran Shape of You kislemeze.

2014 februárjáig az Imagine Dragons Radioactive című dala volt az első helyezett, amelyet ekkor megelőzött Avicii Wake Me Up száma, az első kislemezként, amely átlépte a 200 millió streamet. 2015 májusában megelőzte a Thinking Out Loud, amely az első dal lett, amit meghallgattak 500 millióan. Mindössze egy hónappal később a Major Lazer Lean Onja lett az első helyezett. Ezt követően Drake One Dance dala lett az első, amely átlépte az egy milliárd streamet, 2016 decemberében. A jelenleg is első Shape of You 2017 szeptembere óta tartja a rekordot.

Az előadó, akinek a legtöbb dala van az első száz pozícióban, Justin Bieber (6; 4 közreműködő előadóként), a második Post Malone (5, mind fő előadóként) és Ed Sheeran (5, mind fő előadóként).

Lista

Előadók a legtöbb dallal az első száz helyen

Legtöbbet streamelt dal

További rekordok

Legtöbb stream egy nap alatt (dal)

Legtöbb stream egy hét alatt (dal)

Legtöbb stream első napon (album)

Jegyzetek 

Zenei listák
Online zeneáruházak